Кордилье́ра (от  — «горная цепь») — термин, обозначающий горную цепь и применяемый обычно к горным хребтам в Северной и Южной Америке.

Кордильеры 
 Восточная Кордильера
 Западная Кордильера
 Центральная Кордильера
 Арктические Кордильеры
 Американские Кордильеры
 Кордильеры Северной Америки
 Анды
 Кордильера-Бетика
 Кантабрийские Кордильеры
 Главная Кордильера
 Кордильера-Вилькабамба
 Кордильера-Реаль
 Кордильера-Уайуаш
 Кордильера-де-Вилькабамба
 Кордильера-де-Вильканота

Прочие значения 
 Кордильера — департамент в Парагвае
 Кордильера — провинция в Чили
 Кордильера — провинция в Боливии
 Кордильерский административный регион — регион Филиппин

Примечания

Литература